

Patronyme 

 Jean Joseph Dareau-Laubadère (1750-1834), personnalité politique français ;
 Andrée Darreau (1903-), athlète française.

Toponyme 

 Passage Dareau, voie française du  arrondissement parisien ;
 La rue Dareau, voie française du  arrondissement parisien.